Пётр Исидорович Пашке́вич (26 марта 1918 — 1996) — советский художник кино. Народный художник РСФСР (1974). Лауреат Сталинской премии второй степени (1952) и Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1971). Член КПСС с 1966 года.

Биография 
П. И. Пашкевич родился 26 марта 1918 года. С 1943 года по окончании ВГИКа (мастерская Б. В. Дубровского-Эшке) художник ЦКДЮФ имени М. Горького. Впоследствии занимал должность Главного художника киностудии. Искусство мастера отличает лаконизм изобразительных средств, чёткость и ясность композиционных построений. Лучшие работы создал в творческом содружестве с режиссёрами М. С. Донским и Л. Д. Луковым. Преподавал во ВГИКе (с 1982 года — профессор).

Умер в 1996 году.

Искусствовед и историк культуры Паола Дмитриевна Волкова так вспоминает П. И. Пашкевича:

«Петра Исидоровича все, меня включая, называли „Петя“. В этом не было панибратства, как его вообще не было в поведении в те годы, да и не могло быть, в частности, с П. Пашкевичем, человеком безупречного стиля и вкуса. В обращении по имени было общее очень хорошее отношение и ласковость. Ведь не подойдешь и не скажешь ему, какой он, как всегда приятно с ним встретиться. Все меньше и меньше остается людей, о которых можно безоговорочно сказать: интеллигентный человек. Даже если талантлив, образован, хорошей фамилии, с претензией на эту характеристику — все равно „интеллигентность“ — редчайшее свойство личности. Петр Исидорович — воплощение интеллигентности, которая всегда и прежде всего в поступках и поведении, согласных с системой человеческих ценностей.

Он никогда не повышал голоса и не хамил, он никогда не говорил о себе и детях, он никогда не говорил ходульных пафосных слов и не выступал на собраниях. Он никогда не злословил, хотя отлично и тонко шутил, и я не могу себе представить, чтобы П. Пашкевич мог кого-нибудь подвести или предать.

Он создавал плакаты, строил декорации, занимался живописью и был гармоничным человеком. Но забываются любые писатели, живописцы, музыканты. Чтобы они жили — их надо помнить. Дважды счастлив был Пётр Исидорович: у него есть дети, которые его любят и помнят. Они понимают значение творчества их отца Петра Пашкевича для всех нас и тех, кто за нами».

Семья 
 Пашкевич, Пётр Исидорович и Пашкевич, Тамара Петровна:
Пашкевич, Андрей Петрович (1945—2011) — художник, создатель «политэкологии» — живописной политической летописи новейшей истории России. Жена: Грет Ван Хальст, тоже художница
 Рюрикова, Наталия Петровна — основатель и директор московской художественной галереи «Дом Нащокина». Муж - Рюриков, Дмитрий Борисович', дипломат.Рюрикова-Саймс, Анастасия Дмитриевна (род. 1969) — с 1993 года живёт и работает театральным художником в США, где приняла участие более чем в двадцати театральных постановках (в том числе «Мастер и Маргарита», «Макбет» для театра «Синетик», «Отцы и дети» для Театра Станиславского в Вашингтоне).
 Рюриков-Радо, Кирилл Дмитриевич (род. 1977) — юрист, художник.

 Фильмография 

  — Поединок (с С. Слетовым)
  — Синегория
  — Сельская учительница (с Д. Э. Винницким)
  — Алитет уходит в горы (с Д. Э. Винницким)
  — Донецкие шахтёры (с П. С. Галаджевым)
  — Огни на реке
  — Об этом забывать нельзя
  — К новому берегу
  — Разные судьбы 
  — За власть Советов
  — Братья / 
  — Добровольцы
  — Фома Гордеев
  — Две жизни 
  — Леон Гаррос ищет друга (с Н. И. Сендеровым)
  — Здравствуйте, дети! 
  — Верьте мне, люди (с М. Г. Фишгойтом)
  — Герой нашего времени 
  — Маленький беглец
  — Весна на Одере
  — Преступление и наказание
  — Держись за облака
  — Печки-лавочки 
  — Любить человека (с П. С. Галаджевым)
  — За облаками — небо 
  — Анискин и Фантомас
  — Дочки-матери
  — Горожане 
  — Рикки-Тикки-Тави
  — Красное и чёрное
  — Карл Маркс. Молодые годы (с Г. Хельвигом)
  — ТАСС уполномочен заявить
  — Координаты смерти
  — Как я был самостоятельным 
  — Лиловый шар
  — Гол в Спасские ворота
  — Разыскивается опасный преступник
  — На ножах

 Награды и премии 
 Орден Дружбы (28 декабря 1995 года) — за заслуги перед государством, многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства.
 Народный художник РСФСР (4 июля 1974 года) — за заслуги в области советского киноискусства.
 Заслуженный художник РСФСР (26 ноября 1965 года) — за заслуги в области советского киноискусства.
 Сталинская премия второй степени (1952) — за фильм «Донецкие шахтёры» (1950).
 Государственная премия РСФСР имени братьев Васильевых (28 декабря 1971 года) —  за создание художественного фильма «Преступление и наказание»''.

Примечания 

Художники кино СССР
Художники кино России
Выпускники ВГИКа
Преподаватели ВГИК
Члены КПСС
Члены Союза кинематографистов СССР
Социалистический реализм
Персоналии:Киностудия имени М. Горького